|-
| 9601 ||  || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9602 Oya ||  || 31 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 9603 ||  || 9 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9604 Bellevanzuylen || 1991 YW || 30 decembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 9605 - ||  || 11 ianuarie 1992 ||  || 
|-
| 9606 || 1992 BZ || 28 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 9607 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 9608 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9609 Ponomarevalya ||  || 26 august 1992 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 9610 Vischer || 1992 RQ || 2 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 9611 Anouck ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9612 Belgorod ||  || 4 septembrie 1992 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 9613 - ||  || 26 ianuarie 1993 || Kitt Peak || 
|-
| 9614 Cuvier ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 9615 Hemerijckx ||  || 23 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9616 ||  || 21 martie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9617 Grahamchapman ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 9618 Johncleese ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9619 Terrygilliam ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9620 Ericidle ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9621 Michaelpalin ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9622 Terryjones ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9623 Karlsson ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9624 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 9625 || 1993 HF || 16 aprilie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 9626 Stanley ||  || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9627 ||  || 15 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9628 ||  || 16 iulie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9629 Servet ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 9630 Castellion ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 9631 Hubertreeves ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9632 Sudo ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 9633 Cotur ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9634 - || 1993 XB || 4 decembrie 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 9635 - || 1993 XS || 9 decembrie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 9636 - || 1993 YO || 17 decembrie 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 9637 Perryrose ||  || 9 august 1994 || Palomar || Palomar
|-
| 9638 Fuchs ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9639 Scherer ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9640 Lippens ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9641 Demazière ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9642 Takatahiro || 1994 RU || 1 septembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 9643 || 1994 RX || 2 septembrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 9644 ||  || 26 noiembrie 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 9645 Grünewald ||  || 5 ianuarie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 9646 - || 1995 BV || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9647 - ||  || 27 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9648 Gotouhideo ||  || 30 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 9649 - || 1995 XG || 2 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9650 - || 1995 YG || 17 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9651 Arii-SooHoo || 1996 AJ || 7 ianuarie 1996 || Haleakala || 
|-
| 9652 ||  || 12 ianuarie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 9653 - ||  || 13 ianuarie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 9654 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9655 - ||  || 11 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9656 - ||  || 23 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9657 Učka ||  || 24 februarie 1996 ||  || K. Korlević, D. Matkovic
|-
| 9658 Imabari ||  || 28 februarie 1996 ||  || 
|-
| 9659 || 1996 EJ || 10 martie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 9660 - ||  || 22 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 9661 Hohmann ||  || 18 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9662 Frankhubbard || 1996 GS || 12 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 9663 Zwin ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9664 Brueghel ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9665 Inastronoviny || 1996 LA || 5 iunie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 9666 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 9667 Amastrinc ||  || 29 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9668 Tianyahaijiao || 1997 LN || 3 iunie 1997 ||  || 
|-
| 9669 Symmetria ||  || 8 iulie 1997 ||  || 
|-
| 9670 Magni ||  || 10 iulie 1997 ||  || 
|-
| 9671 Hemera ||  || 5 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 9672 Rosenbergerezek ||  || 5 octombrie 1997 || Ondřejov || 
|-
| 9673 Kunishimakoto ||  || 25 octombrie 1997 ||  || S. Otomo
|-
| 9674 Slovenija ||  || 23 august 1998 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 9675 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9676 Eijkman || 2023 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9677 Gowlandhopkins || 2532 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9678 van der Meer || 2584 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9679 Crutzen || 2600 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9680 Molina || 3557 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9681 Sherwoodrowland || 4069 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9682 Gravesande || 4073 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9683 Rambaldo || 4099 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9684 Olieslagers || 4113 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9685 Korteweg || 4247 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9686 Keesom || 4604 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9687 Uhlenbeck || 4614 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9688 Goudsmit || 4665 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9689 Freudenthal || 4831 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9690 Houtgast || 6039 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9691 Zwaan || 6053 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9692 Kuperus || 6354 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9693 Bleeker || 6547 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 6581 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9695 Johnheise || 6583 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9696 Jaffe || 6628 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9697 Louwman || 1295 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9698 Idzerda || 2205 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9699 Baumhauer || 3036 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9700 Paech || 3058 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-